Štěpitelnost je vlastnost různých jevů:

ve fyzice
 jaderná štěpitelnost – při štěpení jádra atomu

v biochemii
 pro uvolnění biochemické energe, původně použité pro tvorbu složitých molekul, je potřeba tyto zas rozložit:
 štěpitelnost proteinů
 štěpitelnost cukrů
 štěpitelnost tuků

v chemii
 štěpitelnost polymerů – v chemii, zásadní pro degraci odpadů